Митрим:
 Митрим (горы) — горы на спутнике Сатурна Титане
 Митрим (озеро) — озеро в регионе Хитлум (Средиземье Толкина)